Halsten Petersson, kan syfta på:
Halsten Petersson (båt), född före 1362, var en väpnare och domhavande i Småland, Han var bosatt Äpplaholm och Släthult och förde i vapnet en båt. Gift med först med Kristina Jonsdotter, sedan med Katarina Svensdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).
Halsten Petersson (halv lilja), död senast 1358, förde i vapnet en halv lilja.

Deras heraldiska vapen